Christian Jaschinski ist der Name folgender Personen:

* Christian Jaschinski (Autor) (* 1965), deutscher Autor und Musiker
 Christian Jaschinski (Landrat) (* 1967), deutscher Politiker (CDU)